d’Abadie ist der Familienname folgender Personen:

 Arnaud VI. d’Abadie, Bischof von Lescar 1428–1433
 Jean-Melchior d’Abadie (1748–1820), französischer Militär
 Jean-Pierre d’Abadie, Bischof von Lescar 1600–1609
 René d’Abadie (1895–1971), französischer Ornithologe

D’Abadie steht für:
 D'Abadie (Trinidad), Ort in Trinidad und Tobago 

Siehe auch:
 Abadie
 Dabadie